Hulak-Artemowskyj ist der Familienname folgender Personen:

 Petro Hulak-Artemowskyj (1790–1865), ukrainischer Schriftsteller und Übersetzer
 Semen Hulak-Artemowskyj (1813–1873), ukrainischer Opernsänger